est une expression anglaise signifiant « l'unique ».

Cinéma 

 , film américain de James Wong sorti en 2001

Télévision 

 , téléfilm américain de Ron Lagomarsino diffusé en 2003 ;
 , téléfilm de Jim Gable et Paul Hunter diffusé en 2004 ;
 The One, série télévisée britannique de huit épisodes sortie en 2021.

Littérature 

 , magazine anglais spécialisé jeu vidéo (1988-1996)

Musique

Album 

 The One, album d'Elton John sorti en 1992
 The One, premier EP du groupe de metal Annihilator, sorti en 2004

Chanson 
 The One, chanson des Backstreet Boys (1999)
 The One, chanson des Foo Fighters
 The One, chanson de l'album Laundry Service de Shakira sortie en 2001
 , chanson de l'album X de Kylie Minogue sortie en 2007
 The One, chanson de Tamar Braxton sortie en 2013

Divers 
 The One, marque de montres créée en 1998 par Anton Kraft
 The One, un gratte-ciel à Brisbane en Australie
 The One, un gratte-ciel à Toronto au Canada
 The One, un complexe immobilier situé dans le quartier européen à Bruxelles, en Belgique
 The One, la plus grande villa de Los Angeles

Voir aussi